Михальчик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Михальчик, Илья Юрьевич (род. 1996) — мотогонщик, мастер спорта международного класса по мотоспорту.
 Михальчик, Юлия Сергеевна (род. 1985) — российская поп-певица, композитор и автор песен.